Појам Јован II може да се односи на:

 Папа Јован II, римски папа од 533. до 535
 Јован II Цариградски, цариградски патријарх
 Јован II Комнин, византијски цар од 1118. до 1143. године.
 Жан II Добри, краљ Француске од 1350. до 1364.
 Јован Асен II, бугарски цар
 Јован II Бугарски, бугарски цар од 1298. до 1299. године.
 Јован II Велики Комнин, трапезунтски цар од 1280. до 1284. и од 1285. до 1297.
 Јан II Казимир, краљ Пољско-литванске уније.
 Јован II Неустрашиви
 Хуан II од Арагона
 Хуан II од Кастиље, краљ Кастиље од 1406. до 1454.
 Јован II Јерусалимски,
 Жоао II Португалски, краљ Португалије
 Јован II Орсини, гроф Кефалоније (1323-4) и епирски деспот (1324-1335)
 Јован II Жигмунд Запоља, био је краљ Угарске од 1540. до 1570. и кнез Ердеља из династије Запоља
 Јован II Кастриот
 Јован II Луксембуршки
 Јован II Ибелин
 Јован II Монфератски
 Јован II Платин
 Јован II Кијевски, руски православни светитељ и митрополит Кијева и све Русије из 11. века
 Јохан II, кнез Лихтенштајна, кнез Лихтенштајна од 1858. до 1929.